Sennaja plosjtsjad (metrostation)
Sennajaplein